Старая ратуша в Братиславе — одно из старейших зданий города и старейшая ратуша в Словакии, расположена между Главной площадью и площадью Примаса. Географические координаты: N48°8'38'' E17°6'35''.

Братиславская ратуша построена в готическом стиле. Башня датируется XIII веком, само же здание пристройки было завершено к XV веку. После землетрясения 1599 года ратуша была реконструирована в стиле ренессанс, а после пожара в XVIII веке были добавлены элементы барокко. В 1912 году к башне ратуши было пристроено крыло, сочетающее стили неоготики и неоренессанса.

В конструкцию ратуши включены четыре различных дома, известные ныне под названием: дом Иакова, дом Павера, дом Унгера и дворец Апонихо.

Ратуша использовалась как место для городского совета в XV-XIX вв. Также в здании в разное время находились архив, монетный двор и тюрьма. В 1809 году при наступлении армии Наполеона в ратушу попало пушечное ядро, хранящееся в здании до сих пор.

В настоящее время в Старой ратуше расположен музей. Среди экспонатов музея особое внимание привлекают доспехи и оружие эпохи средневековья, инструменты для пыток, миниатюры и картины, а также пушечное ядро — исторический след пребывания войск Наполеона Бонапарта в далёком 1809 году.

Ссылки

Примечания 

Достопримечательности Братиславы
Братислава
Музеи Братиславы
Здания и сооружения Братиславы